Jméno a příjmení Jaroslav Hladík má více nositelů:

 Jaroslav Hladík (herec) (1885–1941) – český herec (např. Muž z neznáma, Turbina), sborový tanečník, baletní mistr, choreograf a pedagog
 Jaroslav Hladík (politik) (* 1959) – český a československý politik OF z Břeclavska, poslanec FS po sametové revoluci